W Bośni i Hercegowinie
 Slivno – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Breza

 W Chorwacji
 Slivno – wieś w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w gminie Runovići
 Slivno – wieś w żupanii szybenicko-knińskiej, w mieście Szybenik
 Slivno − gmina w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej
 Slivno Ravno – wieś w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej, w gminie Slivno

 W Czechach
 Dolní Slivno – wieś i gmina w powiecie Mladá Boleslav, w kraju środkowoczeskim
 Horní Slivno – wieś i gmina w powiecie Mladá Boleslav, w kraju środkowoczeskim

 W Słowenii
 Slivno (Słowenia) – wieś w gminie Laško